San Demetrio steht für:

 San Demetrio (Schiff), britischer Tanker (1938 bis 1942)
 San Demetrio (Film), britischer Spielfilm von Charles Frend (1943)
 San Demetrio (Picunches), Siedlung im Departamento Picunches, Argentinien
 San Demetrio Corone, Stadt in der Provinz Cosenza, Italien
 San Demetrio ne’ Vestini, Gemeinde in der Provinz L’Aquila, Italien

Siehe auch: 
 Demetrio
 Demetrios von Thessaloniki († um 306), Märtyrer und Heiliger
 Demetrius von Alexandria († 232), Bischof von Alexandria und Heiliger